Brekle ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert E. Brekle (1935–2018), deutscher Typograph und Sprachwissenschaftler
 Wolfgang Brekle (1930–2019), deutscher Germanist und Autor